Balkow ist der Familienname folgender Personen:

 Dominik Balkow (* 1988), deutscher Musikvideo- und Film-Regisseur
 Egon Balkow (1923–2012), deutscher Politiker (SPD, MdBB)
 Harry Balkow-Gölitzer (1949–2018), deutscher Journalist, Buchautor, Rundfunkmoderator und Liedtexter
 Julius Balkow (1909–1973), Minister für Außenhandel und Innerdeutschen Handel der DDR
 Karoline Balkow (1794–1872), deutsche Schriftstellerin
 Natalie Balkow (* 1968), deutsche Schriftstellerin

Balkow ist der Name folgender Orte:

 Bałków (bis 1945 Balkow), Ortschaft in der Landgemeinde Radków, Woiwodschaft Heiligkreuz in Polen
 Białków (bis 1945 Balkow, niedersorbisch Bołków), Ortschaft in der Landgemeinde Cybinka (Powiat Słubicki), Woiwodschaft Lebus in Polen

Siehe auch:
 Balko